Дэвид Альберт Дебуше (; 16 октября 1940 года — 14 мая 2003 года) — американский профессиональный баскетболист и тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также игрок Главной лиги бейсбола (MLB). Он играл за «Чикаго Уайт Сокс» из MLB в 1962 и 1963 годах, в НБА за «Детройт Пистонс» с 1962 по 1968 год и за «Нью-Йорк Никс» с 1968 по 1974 год. Он также был главным тренером «Пистонс» с 1964 по 1967 год.

Дебушер был введен в Зал славы баскетбола в 1983 году. В 1996 году был назван одним из 50 величайших игроков в истории НБА. В октябре 2021 года Дебушер снова был отмечен как один из величайших игроков лиги всех времен, будучи включенным в список, посвященный 75-летию НБА. 

За свою карьеру дважды становился чемпионом НБА.

Ранние годы 
Родился в Детройте в семье Питера Марселла и Дороти Дебушер. Он посещал Католическую подготовительную школу Остина (Austin Catholic Preparatory School). В младших классах он был назван лучшим в штате, а в выпускном классе 1957-58 годов, когда в школе только на третий год был организован баскетбол, он привел свою команду к чемпионству по баскетболу в классе А средней школы штата Мичиган, набрав 32 очка, несмотря на то, что выбыл из игры в середине четвертой четверти.

Карьера в НБА 
Дебуше был выбран на драфте 1962 года клубом «Детройт Пистонс» как территориальный выбор. Во время своего первого сезона он в среднем за игру набирал по 12,7 очка, делал 8,7 подбора и был включён в сборную новичков НБА. Из-за травмы, полученной в следующем сезоне, он вышел на площадку всего в 15 играх, а его команда закончила чемпионат с результатом 23-59.

В сезоне 1964/65 в возрасте 24 лет он стал играющим тренером команды и самым молодым играющим тренером в истории НБА. Однако он не добился больших успехов как тренер и вернулся к карьере игрока. Во время сезона 1968/69 Дебуше был обменян в «Нью-Йорк Никс» на Уолта Беллами и Ховарда Комивайса.

В Нью-Йорке Дебуше провёл свои лучшие годы. Благодаря своим физическим данным он стал одним из лучших по подборам в лиге. Вместе с «Никс» он дважды стал чемпионом НБА: в 1970 и 1973 годах.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Профиль легенды на официальном сайте НБА

 

Баскетболисты США
Спортсмены нескольких видов спорта
Родившиеся в Детройте
Игроки «Детройт Мерси Тайтенс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Питчеры МЛБ
Игроки «Детройт Пистонс»
Тренеры «Детройт Пистонс»
Тренеры «Нью-Йорк Никс»
Умершие от инфаркта миокарда
Игроки «Чикаго Уайт Сокс»
Члены Зала славы баскетбола
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами